Expresso peut désigner :
 un café expresso  obtenu en faisant passer rapidement de l'eau bouillante sous pression d'au moins 10 bar à travers du café finement moulu.
 l'hebdomadaire portugais l'Expresso
 le mensuel québécois l'Expresso, à Québec, offert dans les autobus urbains gratuitement
 Telecom group in African countries, Expresso (Telecom)